Neichen ist der Name von Ortschaften:

 Neichen, Ortsgemeinde, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Neichen (Bad Honnef), Ortsteil im Stadtbezirk Aegidienberg von Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neichen (Bad Münstereifel), Ortsteil der Stadt Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Neichen (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neichen (Trebsen), Ortsteil der Stadt Trebsen/Mulde, Landkreis Leipzig, Sachsen